Andrea Bocelli – tenore e cantante pop italiano
 Arnaldo Bocelli – critico letterario e giornalista italiano
 Bocelli – album di Andrea Bocelli del 1995